Love Don't Cost a Thing (canção) — de Jennifer Lopez
 Love Don't Cost a Thing (filme) — de Troy Bailey

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música